Primera División 1970-1971 – torneo di hockey su pista spagnolo
 Primera División 1970-1971 – torneo di calcio spagnolo